Velika nagrada Monaka 2015 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 24.  maja 2015 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monakou. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Hamilton je osvojil najboljši štartni položaj in vodil v dirki do 64. kroga, ko je po nesreči Maxa Verstappna in Romaina Grosjeana posredoval varnostni avto. Hamilton se je kot edini izmed vodilnih dirkačev z moštvom odločil za dodatni postanek v boksih, zaradi česar je padel na tretje mesto, na prvo se je prebil Rosberg, na drugo pa Vettel, ki je ob koncu zadržal Hamiltona na svežih pnevmatikah.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:16,588
| 1:15,864
| 1:15,098
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:16,528
| 1:15,471
| 1:15,440
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:17,502
| 1:16,181
| 1:15,849
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:17,254
| 1:16,706
| 1:16,041
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:16,845
| 1:16,453
| 1:16,182
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:17,660
| 1:16,440
| 1:16,427
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:17,376
| 1:16,999
| 1:16:808
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:17,246
| 1:16,762
| 1:16,931
| PL
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:17,630
| 1:16,775
| 1:16:946
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:16,750
| 1:16,546
| 1:16,957
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:17,767
| 1:17,007
| 
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|12
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:17,492
| 1:17,093
|
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:17,552
| 1:17,193
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:17,679
| 1:17:278
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:17,778
| 1:26,632
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"|12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:18,101
| 
|
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:18,434
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"|9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:18,513
| 
|
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:20,655
|
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:20,904
|
|
| 19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center" | 78
| 1:49:18,420
| align="center" | 2
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center" | 78
| +4,486
| align="center" | 3
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center" | 78
| +6,053
| align="center" | 1
| align="center" |  15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center" | 78
| +11,965
| align="center" | 5
| align="center" | 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center" | 78
| +13,608
| align="center" | 4
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center" | 78
| +14,345
| align="center" | 6
| align="center" |  8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center" | 78
| +15,013
| align="center" | 7
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center" | 78
| +16,063
| align="center" | 10
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 78
| +23,626
| align="center" | 14
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 78
| +25,056
| align="center" | PL
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 78
| +26,232
| align="center" | 11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 78
| +28,415
| align="center" | 15
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 78
| +31,159
| align="center" | 17
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center" | 78
| +45,789
| align="center" | 16
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center" | 77
| +1 krog
| align="center" | 12
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 76
| +2 kroga
| align="center" | 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 76
| +2 kroga
| align="center" | 18
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center" | 62
| Trčenje
| align="center" | 9
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center" | 41
| Menjalnik
| align="center" | 13
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 5
| Zavore
| align="center" | 8
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2015
2015